Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1989 war die sechste Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 9. April 1989 auf dem Circuit Zolder statt. Der letzte Lauf war am 15. Oktober auf dem Hockenheimring.

Insgesamt wurden 22 Rennen in Deutschland und Belgien mit jeweils zwei Läufen an einem der 11 Rennwochenenden gefahren.

Gesamtsieger wurde der Italiener Roberto Ravaglia im BMW M3 Evo mit 285 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse 

Zudem wurde am 7. und 8. Dezember die Touring Car World Trophy ausgetragen. Das nicht zur Meisterschaft zählendes Rennen im Stile des Race of Champions fand in Bologna statt. Es gewann Johnny Cecotto vom BMW M Team Schnitzer.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Es gab vier Streichresultate:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 49 Fahrer in die Punktewertung.

Weblinks 
 Die DTM-Saison 1989 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1989
Motorsportsaison 1989